Статья посвящена современной провинции Финляндии.
 Исторической провинции Остроботния посвящена статья Остроботния (историческая провинция).

Остробо́тния (), или По́хьянма́а () — область на западе Финляндии на территории бывшей губернии Западная Финляндия. Административный центр — город Вааса.

По подсчётам 2008 года из всех жителей области шведский язык был родным для 90 114 человек (51,2 %), финский — для 80 068 человек (45,6 %), а для 5794 человек (3,2 %) родным был иной язык.

Муниципалитеты 
В Остроботнии 17 общин (муниципалитетов), шесть из которых городские (выделены в таблице), остальные — сельские.

Экономика 
По ВВП на душу населения в 2017 г. регион занимал 4-е место (из 19 регионов) в Финляндии с показателем 33 411 евро на человека.

См. также 
 Волчья пещера

Примечания

Ссылки 

 österbottens förbund — Pohjanmaan liitto 
 www.osterbotten.fi  — портал провинции на Шведском языке
 www.pohjanmaa.fi  — портал провинции на Финском языке
 

Остроботния (область)